Morašice est un toponyme qui peut désigner :

Morašice, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Morašice, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Morašice, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Morašice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie